Пацієнт Ікс — 13-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Пацієнт Ікс — філіппінський горор-фільм 2009 року.